Josep Borràs i Anglada (Maó, 1931), cuiner menorquí
 Josep Borràs i de Bofarull (Reus 1784 - Manila 1845) Comerciant i cònsol
 Josep Borràs i Gené (Vilanova de la Barca, 1943), polític català
 Josep Borràs i Messeguer (Reus, 1893), comerciant i polític
 Josep Borràs i Roca (Terrassa, 1958), fagotista i director de l'ESMUC
 Josep M. Borràs Sardà (Reus 1842 - 1904) polític i alcalde de Reus